En la mitología griega Aglauro o Agraulo (en griego antiguo Ἄγλαυρος Áglauros) puede referirse a los siguientes personajes:

 Aglauro, una princesa ateniense, hija del primer rey que tuvo la ciudad, Cécrope y de Aglauro, hija de Acteo, el anterior gobernante de la región.
 Aglauro, una hija de Acteo casada con Cécrope, con el que fue madre del personaje anterior y de Eresictón, Herse y Pándroso. Al igual que su hija, también se le refiere como Agraulo.
 Aglauro, una hija de Erecteo y Procris. Al ser ésta hija a su vez de Erecteo, Aglauro era hermanastra de su propia madre.